Bohusław Szaszkewycz – ukraiński wojskowy
 Hryhorij Szaszkewycz – ukraiński ksiądz greckokatolicki
 Markijan Szaszkewycz – ukraiński poeta
 Wołodymyr Szaszkewycz – ukraiński poeta